|- style="background:#FFFFFF;"
| (301) Бавария (Bavaria) || — || 16 ноября 1890 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (302) Кларисса (Clarissa) || — || 14 ноября 1890 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (303) Жозефина (Josephina) || — || 12 февраля 1891 || Рим || Э. Миллосевич
|- style="background:#DDDDFF;"
| (304) Ольга (Olga) || — || 14 февраля 1891 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (305) Гордония (Gordonia) || — || 16 февраля 1891 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (306) Юнитас (Unitas) || — || 1 марта 1891 || Рим || Э. Миллосевич
|- style="background:#FFFFDD;"
| (307) Ника (Nike) || — || 5 марта 1891 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (308) Поликсо (Polyxo) || — || 31 марта 1891 || Марсель || Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFFF;"
| (309) Фратернитас (Fraternitas) || — || 6 апреля 1891 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (310) Маргарита (Margarita) || — || 16 мая 1891 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (311) Клавдия (Claudia) || — || 11 июня 1891 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (312) Пирретта (Pierretta) || — || 28 августа 1891 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (313) Халдея (Chaldaea) || — || 30 августа 1891 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (314) Розалия (Rosalia) || — || 1 сентября 1891 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (315) Констанция (Constantia) || — || 4 сентября 1891 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (316) Гоберта (Goberta) || — || 8 сентября 1891 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (317) Роксана (Roxane) || — || 11 сентября 1891 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (318) Магдалена (Magdalena) || — || 24 сентября 1891 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (319) Леона (Leona) || — || 8 октября 1891 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (320) Катарина (Katharina) || — || 11 октября 1891 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (321) Флорентина (Florentina) || — || 15 октября 1891 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (322) Фео (Phaeo) || — || 27 ноября 1891 || Марсель || Альфонс Борелли
|- style="background:#DDDDFF; outline:3px solid #6666FF;"
| (323) Брюсия (Brucia) || — || 22 декабря 1891 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (324) Бамберга (Bamberga) || — || 25 февраля 1892 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (325) Хайдельберга (Heidelberga) || — || 4 марта 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
| (326) Тамара (Tamara) || — || 19 марта 1892 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (327) Колумбия (Columbia) || — || 22 марта 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (328) Гудрун (Gudrun) || — || 18 марта 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
| (329) Свея (Svea) || — || 21 марта 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
| (330) Адальберта (Adalberta) || A910 CB || 2 февраля 1910 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
| (331) Эфериджия (Etheridgea) || — || 1 апреля 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (332) Сири (Siri) || — || 19 марта 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
| (333) Бадения (Badenia) || 1892 A || 22 августа 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
| (334) Чикаго (Chicago) || 1892 L || 23 августа 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
| (335) Роберта (Roberta) || 1892 C || 1 сентября 1892 || Хайдельберг || Антон Штаус
|- style="background:#DDDDFF;"
| (336) Лакадира (Lacadiera) || 1892 D || 19 сентября 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (337) Девоса (Devosa) || 1892 E || 22 сентября 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (338) Будроса (Budrosa) || 1892 F || 25 сентября 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (339) Доротея (Dorothea) || 1892 G || 25 сентября 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (340) Эдуарда (Eduarda) || 1892 H || 25 сентября 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
| (341) Калифорния (California ) || 1892 J || 25 сентября 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (342) Эндимион (Endymion) || 1892 K || 17 октября 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
| (343) Остара (Ostara) || 1892 N || 15 ноября 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (344) Дезидерата (Desiderata) || 1892 M || 15 ноября 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (345) Терцидина (Tercidina) || 1892 O || 23 ноября 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (346) Герментария (Hermentaria) || 1892 P || 25 ноября 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (347) Париана (Pariana) || 1892 Q || 28 ноября 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (348) Май (May) || 1892 R || 28 ноября 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (349) Дембовска (Dembowska) || 1892 T || 9 декабря 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (350) Орнамента (Ornamenta) || 1892 U || 14 декабря 1892 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (351) Ирса (Yrsa) || 1892 V || 16 декабря 1892 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
| (352) Жизела (Gisela) || 1893 B || 12 января 1893 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (353) Руперто-Карола (Ruperto-Carola) || 1893 F || 16 января 1893 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (354) Элеонора (Eleonora) || 1893 A || 17 января 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (355) Габриелла (Gabriella) || 1893 E || 20 января 1893 || Ницца ||Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (356) Лигурия (Liguria) || 1893 G || 21 января 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (357) Нинина (Ninina) || 1893 J || 11 февраля 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (358) Аполлония (Apollonia) || 1893 K || 8 марта 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (359) Георгия (Georgia) || 1893 M || 10 марта 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (360) Карлова (Carlova) || 1893 N || 11 марта 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (361) Бонония (Bononia) || 1893 P || 11 марта 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (362) Гафния (Havnia) || 1893 R || 12 марта 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (363) Падуя (Padua) || 1893 S || 17 марта 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (364) Изара (Isara) || 1893 T || 19 марта 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (365) Кордуба (Corduba) || 1893 V || 21 марта 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (366) Винчентина (Vincentina) || 1893 W || 21 марта 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (367) Амицития (Amicitia) || 1893 AA || 19 мая 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (368) Хайдея (Haidea) || 1893 AB || 19 мая 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (369) Аэрия (Aëria) || 1893 AE || 4 июля 1893 || Марсель || Альфонс Борелли
|- style="background:#DDDDFF;"
| (370) Модестия (Modestia) || 1893 AC || 14 июля 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (371) Богемия (Bohemia) || 1893 AD || 16 июля 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (372) Пальма (Palma) || 1893 AH || 19 августа 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (373) Мелюзина (Melusina) || 1893 AJ || 15 сентября 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (374) Бургундия (Burgundia) || 1893 AK || 18 сентября 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (375) Урсула (Ursula) || 1893 AL || 18 сентября 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (376) Геометрия (Geometria) || 1893 AM || 18 сентября 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (377) Кампания (Campania) || 1893 AN || 20 сентября 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (378) Гольмия (Holmia) || 1893 AP || 6 декабря 1893 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (379) Гуенна (Huenna) || 1894 AQ || 8 января 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (380) Фидуция (Fiducia) || 1894 AR || 8 января 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (381) Мирра (Myrrha) || 1894 AS || 10 января 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (382) Додона (Dodona) || 1894 AT || 29 января 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (383) Янина (Janina) || 1894 AU || 29 января 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (384) Бурдигала (Burdigala) || 1894 AV || 11 февраля 1894 || Бордо || Фернан Курти
|- style="background:#FFFFDD;"
| (385) Ильматар (Ilmatar) || 1894 AX || 1 марта 1894 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
| (386) Зигена (Siegena) || 1894 AY || 1 марта 1894 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (387) Аквитания (Aquitania) || 1894 AZ || 5 марта 1894 || Бордо || Фернан Курти
|- style="background:#FFFFDD;"
| (388) Харибда (Charybdis) || 1894 BA || 7 марта 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (389) Индустрия (Industria) || 1894 BB || 8 марта 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (390) Альма (Alma) || 1894 BC || 24 марта 1894 || Париж || Гийом Бигурдан
|- style="background:#DDDDFF; outline:3px solid #6666FF;"
| (391) Ингеборг (Ingeborg) || 1894 BE || 1 ноября 1894 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
| (392) Вильгельмина (Wilhelmina) || 1894 BF || 4 ноября 1894 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (393) Лампеция (Lampetia) || 1894 BG || 4 ноября 1894 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (394) Ардуина (Arduina) || 1894 BH || 19 ноября 1894 || Марсель || Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFFF;"
| (395) Делия (Delia) || 1894 BK || 30 ноября 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (396) Эолия (Aeolia) || 1894 BL || 1 декабря 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (397) Вена (Vienna) || 1894 BM || 19 декабря 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (398) Адмета (Admete) || 1894 BN || 28 декабря 1894 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (399) Персефона (Persephone) || 1895 BP || 23 февраля 1895 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
| (400) Дакроса (Ducrosa) || 1895 BU || 15 марта 1895 || Ницца || Огюст Шарлуа
|}